Hlinița:
 Hlinița, Noua Suliță
 Hlinița, Cozmeni

Toponime slave